A Wikiversidade em espanhol/castelhano () é a versão em castelhano do projeto wiki, Wikiversidade. É a 6ª maior dentre as 10 independentes de domínio. Possui 3 812 páginas e dentre elas, 817 são consideradas "boas", 34 768 edições, 9 administradores, 7 009 usuários e 32 imagens em 18 de abril de 2009.

Ligações externas 
 Página principal da Wikiversidade em espanhol

Wikiversidade